Абу Бакр-мирза (сын Миран-шаха) (1382—1409) — царевич-Тимурид, старший сын Миран-шаха, внук Тамерлана.
 Абу Бакр-мирза (сын Мухаммеда-Джуки) (1427—1448) — царевич, внук Шахруха и правнук Тамерлана.
 Абу Бакр-мирза (сын Абу Сеида) (ум. 1479) — царевич, сын Абу-Сеида и правнук Миран-шаха.